Afrodizia é uma expressão maior do conteúdo de sua música que surgiu em 19 de Abril de 1999.

AFRODIZIA significa uma "renovação de energia", através da evolução da influência cultural afro, sendo este um dos principais pólos originários da música brasileira e do reggae, respeitando suas mutações sem perder a semente básica do que o “AFRO... DIZIA”.

Tendo em sua formação Gibi (Voz), Tony Sheen (bateria e vocais), Felipe (Percussão), Priscilla (teclados e vocais) e Cintura (Baixo e vocais), a banda toca um reggae antenado com as novas tendências do ritmo sem perder suas raízes, trazendo em suas composições elementos da música brasileira.

As composições próprias têm a preocupação de mostrar um trabalho sólido, fundamentado na poesia, na história, no hoje e no amanhã, conhecendo seu papel de entretenimento, seu compromisso com a informação e a força de seus ideais.

História 
A primeira conquista do Afrodizia aconteceu em Outubro de 1999, quando o grupo gravou seu primeiro cd (independente) “Todas as Tribos”. Produzido pela banda, este cd seguiu os trâmites normais do amplo e difícil mercado fonográfico independente.

Em 1999 o Afrodizia teve a oportunidade de expandir seus horizontes. Classificado com duas músicas para participar da I Bienal de Cultura da UNE, viajou para Salvador com a responsabilidade de ser a única banda do sul do país Classificada no evento, onde obteve grande destaque da mídia nacional ampliando a divulgação do seu trabalho.

No início de 2000, a banda teve a música “Montanha da Paz” selecionada para integrar a trilha sonora de “Malhação” da Rede Globo, e do cd “Malhação” lançado pela Som Livre, o que solidificou ainda mais sua carreira em ascensão, levando a banda a seu primeiro contrato com uma gravadora, a Indie Records.

No verão 2000/2001, a música “Amor de Praia” foi tema do programa “MTV na Praia” onde a banda marcou presença na gravação feita em Florianópolis.

Ainda em 2001 a banda foi indicada a quatro categorias no Prêmio Saul Trumpet dos melhores do Paraná, realizado em Curitiba, sendo elas: melhor música (Montanha da Paz), melhor compositor (Tony Sheen), revelação e destaque do ano, sendo premiada nesta última categoria.

Em outubro deste mesmo ano a banda foi convidada para gravar três músicas inéditas para uma coletânea de reggae com as melhores bandas do gênero do estado do Paraná, lançada em meados de fevereiro de 2002 pelo projeto Geração Pedreira, coletânea esta que alcançou o posto entre os 100 cd’s mais vendidos do país.

Em 2002 o Afrodizia assinou com a Marine Music, gravadora que apostou na jovem banda e relançou para todo o país o cd “Todas as Tribos”. A divulgação do cd iniciou-se com reportagens nos principais meios de divulgação escritos do Brasil como Playboy (Julho/2002), Capricho (Agosto/2002), Backstage (Julho/2002), e com o lançamento do seu vídeo-clipe da música “Montanha da Paz”, divulgado pela MTV. Chega 2003 e em Fevereiro deste é lançada no Paraná a coletânea Quatro Elementos da Música Paranaense onde o Afrodizia marcou presença no V.1- Água, com a música Guetos. Esta coletânea teve tiragem de 60.000 cópias, sendo produzida pela Gazeta do Povo, RPC, Geração Pedreira e ABPD.

Em maio do mesmo ano o grupo novamente foi indicado ao Prêmio dos melhores do Paraná, desta vez nas categorias melhor banda regional e melhor compositor(letra) com Tony Sheen e a música Guetos. O Prêmio que teve apoio da Petrobrás, foi realizado em Curitiba, este ano contando com uma mostra dos músicos paranaenses. Afrodizia foi responsável por uma das noites da mostra e contou com a presença de Bruno Dourado (ex - Natiruts) em uma participação mais do que especial.

Em Julho do mesmo ano a banda recebeu o convite através da gravadora Marine Music para lançar a versão em inglês do seu primeiro disco fora do país. Este cd foi distribuído pela empresa inglesa Prestige Elite para mais de 80 países dando início a carreira internacional banda.

Chegamos então ao verão 2004/2005 onde o Afrodizia lança o cd Mutação. O cd que conta com 15 músicas inéditas, foi sucesso de crítica nacional e internacional, como destacou a revista THE BEAT MAGAZINE, uma das principais publicações do gênero no mundo. Mutação contou com a participação mais do que especial do grande nome do reggae Quino, da banda Big Mountain), além de Da Lua um dos principais nomes da percussão nacional, Bruno Dourado do Natiruts e Rodolpho Xaba do Djambi.

Antecipando o lançamento de Mutação, o Afrodizia teve a felicidade de ver sua música Skancarando Tudo, escolhida como tema musical do verão 2004 do Paraná organizado pela Rede Paranaense de Televisão (RPC).

Dando seqüência ao trabalho de divulgação do cd Mutação, Afrodizia teve a honra de receber no Brasil o ícone do reggae mundial Quino, que veio ao país especialmente para a gravação do clipe da música Regueiro de Jah. Sob a direção do renomado Raul Machado, e produzido pela Seven Films, o clipe foi rodado parte em estúdio em Curitiba, e parte ao vivo, em uma única apresentação no Festival de Inverno de Itanhaém, em um show inesquecível.

Além do trabalho musical de sucesso, o Afrodizia desenvolve projetos que visam integrar e difundir o reggae nacional. Dentre estes projetos destacam-se o Regado a Reggae e o Conexão Sul.

O Regado a Reggae iniciado em 2005,e realizado também em 2006, 2007, 2008 e 2009, é um festival de reggae que acontece no litoral sul de São Paulo na cidade de Itanhaém no finais de semana da alta temporada. O projeto já reuniu no palco na beira do mar bandas de todo o país, tornando-se um dos mais importantes projetos nacionais de reggae.

O projeto Conexão Sul é uma coletânea que reúne as principais bandas de reggae do Sul do país, criando uma integração de banda e público. A coletânea lançada em 2007 em todo país funcionou como uma cooperativa entre as bandas que tiveram suas músicas difundidas para o publico das outras bandas.

Em 2008 a banda recebe mais um convite internacional para lançar uma edição especial do cd Mutação na América Latina. È lançado então pela renomada distribuidora TDV Entertainment o cd Mutación - Edición Especial com sucessos do cd Mutação somados as inéditas Bandeira Branca e Sentido Sul e as versões em espanhol Tan Frio e Guerrero Del Jah (com participação de Quino da banda Big Mountain). Ainda em 2008 com o trabalho internacional em expansão, o Afrodizia realizou a primeira turnê internacional pela Europa. Fizeram parte da turnê shows pela Eslovênia, Áustria e França, com participação em grandes festivais do segmento reggae como Riversplash Festival ao lado de nomes como Michael Rose, Alborosie, Midnight entre outros.

A turnê envolveu além dos shows, ateliês culturais de intercãmbio com bandas locais, levando um pouco da música brasileira e sua magia.

Com o sucesso da tour 2008, o Afrodizia realizará em 2009 sua segunda turnê pelo velho continente levando sua mensagem a França, Alemanha, Suíça, e Áustria, representando o reggae brasileiro em shows e workshops culturais.

Com tudo isso e com aparições em rede nacional, como o “Vídeo Show”, MTV na Praia, Jornal Hoje e Folha de S.Paulo, AFRODIZIA vai conseguindo divulgar sua música. Com o pé na estrada a banda trabalha com seriedade e profissionalismo objetivando levar sua mensagem para todo país.

Integrantes 
Gibi rasta - Vocal
Priscilla cantarelli - Teclados
Tony Sheen - Bateria
Fabricio Araujo - Sax / Flauta / Harmônica
Preto Jones - Trompete
Eduardo Cintura - Baixo
Diogo Morgado - Guitarra

Discografia 
Todas as Tribos (álbum de 2000)
1ª Bienal da Cultura
Todas as Tribos (álbum de 1999)

Bandas do Paraná
Fundações no Paraná em 1999